Аникини () — итальянская фамилия, довольно распространённая во Флоренции с 1300-х годов.

Известные носители 
  (между 1500 и 1510 — после 1559) — итальянский гравёр.
  (1787—1861) — итальянский архитектор.